Het woord ontkenning wordt gebruikt in 
familierecht, zie Ontkenning (familierecht)
logica en wiskunde, zie Logische negatie
psychologie, zie Ontkenning (psychologie)
de taalkunde, zie Polariteit (taalkunde)